Фёдор Алексе́евич Кошево́й (1921—2005) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Фёдор Кошевой родился 21 марта 1921 года в станице Кущёвская (ныне — Кущёвский район Краснодарского края). После окончания семи классов школы работал столяром и слесарем в Ростове-на-Дону. Окончил аэроклуб. В октябре 1939 года Кошевой был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Некоторое время учился в Ейском военно-морском авиационном училище, но был отчислен по состоянию здоровья. С начала Великой Отечественной войны — на её фронтах.

К декабрю 1944 года лейтенант Фёдор Кошевой командовал звеном 35-го штурмового авиаполка 9-й штурмовой авиадивизии ВВС Балтийского флота. К тому времени он совершил 106 боевых вылетов на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, его укреплений и судов, нанеся ему большие потери.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант Фёдор Кошевой был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5088.

После окончания войны Кошевой продолжал службу в Советской Армии с перерывом в 1947—1951 годах. К 1970 году в звании полковника он был уволен в запас. Проживал в Санкт-Петербурге, работал сначала начальником аэровокзала, затем в гражданской обороне. Скончался 10 мая 2005 года, похоронен на Волковском кладбище Санкт-Петербурга.

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны 1-й степени, рядом медалей.

Примечания

Литература 

 
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937—1945. — М.: Воениздат, 1977.

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Волковском кладбище